Ricardo Ortega puede referirse a:
 Ricardo Ortega Fernández, periodista español, fallecido en marzo de 2004 en Haití por heridas de bala en medio de unas protestas contra el entonces presidente.
 Ricardo Ortega Merino, escritor español.
 Ricardo Ortega Perrier, actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile.